Liste over verdens lande sorteret efter samlet areal (land og vand). Tallene indeholder det samlede areal af landområder samt søer, floder mv. Territorialfarvand er ikke inkluderet i tallene. Listen omfatter også territorier eller lande, der ikke er selvstændige, herunder Grønland og Færøerne, udover selvstændige lande.

Lande markeret med en stjerne(*), er de største indenfor deres kontinent. Lande markeret med et kors(†) er de mindste.

Liste over verdens landes samlede areal 
 Rusland – 17.098.242 km² * * (ekskl. Krim)
 Canada – 9.984.670 km² *
 USA – 9.629.091 km² 
 Kina – 9.598.093 km² (inkl. Hongkong og Macao)
 Brasilien – 8.514.877 km² *
 Australien – 7.692.024 km² *
 Indien – 3.287.263 km²
 Argentina – 2.780.400 km²
 Kasakhstan – 2.724.900 km²
 Algeriet – 2.381.741 km² *
 DR Congo – 2.344.858 km² 
 Grønland  – 2.166.086 km²
 Saudi-Arabien – 2.149.690 km²
 Mexico – 1.964.375 km² 
 Indonesien – 1.904.569 km²
 Sudan – 1.861.484 km²
 Libyen – 1.759.540 km²
 Iran – 1.648.195 km²
 Mongoliet – 1.564.116 km²
 Peru – 1.285.216 km²
 Tchad – 1.284.000 km²
 Niger – 1.267.000 km²
 Angola – 1.246.700 km²
 Mali – 1.240.192 km²
 Sydafrika – 1.219.090 km²
 Colombia – 1.141.748 km²
 Etiopien – 1.104.300 km²
 Bolivia – 1.098.581 km²
 Mauretanien – 1.030.700 km²
 Egypten – 1.001.450 km²
 Tanzania – 947.300 km²
 Nigeria – 923.768 km²
 Venezuela – 912.050 km²
 Namibia – 824.292 km²
 Mozambique – 799.380 km²
 Pakistan – 796.095 km² (880.940 km² hvis man medregner Kashmir)
 Tyrkiet – 783.562 km²
 Chile – 756.102 km²
 Zambia – 752.618 km²
 Burma – 676.578 km²
 Afghanistan – 652.230 km²
 Somalia – 637.657 km²
 Den Centralafrikanske Republik – 622.984 km²
 Sydsudan – 644.329 km²
 Ukraine – 603.550 km² (inkl. Krim og udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk) 
 Madagaskar – 587.041 km²
 Botswana – 581.730 km²
 Kenya – 580.367 km²
 Frankrig – 551.500 km² (643.801 km² med Fransk Guyana og andre oversøiske områder)
 Yemen – 527.968 km²
 Thailand – 513.120 km²
 Spanien – 505.370 km²
 Turkmenistan – 488.100 km²
 Cameroun – 475.440 km²
 Papua New Guinea – 462.840 km²
 Sverige – 450.295 km²
 Usbekistan – 447.400 km²
 Marokko – 446.550 km²
 Irak – 438.317 km²
 Paraguay – 406.752 km²
 Zimbabwe – 390.757 km²
 Norge – 386.224 km² (herunder medregnet Svalbard og Jan Mayen; uden disse er Norges areal på 323.802 km²)
 Japan – 377.915 km²
 Tyskland – 357.022 km²
 Congo Brazzaville – 342.000 km²
 Finland – 338.145 km²
 Vietnam – 331.210 km²
 Malaysia – 329.847 km²
 Elfenbenskysten – 322.463 km²
 Polen – 312.685 km²
 Oman – 309.500 km²
 Italien – 301.318 km²
 Filippinerne – 300.000 km²
 Ecuador – 283.561 km²
 Burkina Faso – 274.200 km²
 New Zealand – 267.710 km²
 Gabon – 267.667 km²
 Vestsahara – 266.000 km²
 Guinea – 245.857 km²
 Storbritannien – 243.610 km²
 Uganda – 241.038 km²
 Ghana – 238.533 km²
 Rumænien – 238.391 km²
 Laos – 236.800 km²
 Guyana – 214.969 km²
 Hviderusland – 207.600 km²
 Kirgisistan – 199.951 km²
 Senegal – 196.722 km²
 Syrien – 185.180 km² (inkl. Golanhøjderne)
 Cambodja – 181.035 km²
 Uruguay – 176.215 km² †
 Surinam – 163.820 km²
 Tunesien – 163.610 km²
 Nepal – 147.181 km²
 Bangladesh – 143.998 km²
 Tadsjikistan – 143.100 km²
 Grækenland – 131.957 km²
 Nicaragua – 130.370 km²
 Nordkorea – 120.538 km²
 Malawi – 118.484 km²
 Eritrea – 117.600 km²
 Benin – 112.622 km²
 Honduras – 112.090 km²
 Liberia – 111.369 km²
 Bulgarien – 110.879 km²
 Cuba – 110.860 km²
 Guatemala – 108.889 km²
 Island – 103.000 km²
 Sydkorea – 99.720 km²
 Ungarn – 93.028 km²
 Portugal – 92.090 km²
 Fransk Guyana – 90.000 km²
 Jordan – 89.342 km²
 Aserbajdsjan – 86.600 km²
 Østrig – 83.871 km²
 Forenede Arabiske Emirater – 83.600 km²
 Tjekkiet – 78.867 km²
 Serbien – 77.474 km² 
 Panama – 75.420 km²
 Sierra Leone – 71.740 km²
 Irland – 70.273 km²
 Georgien – 69.700 km² (inkl. udbryderrepublikkerne Abkhasien og Sydossetien)
 Sri Lanka – 65.610 km²
 Litauen – 65.300 km²
 Letland – 64.589 km²
 Togo – 56.785 km²
 Kroatien – 56.594 km²
 Bosnien-Hercegovina – 51.197 km²
 Costa Rica – 51.100 km²
 Slovakiet – 49.035 km²
 Dominikanske Republik – 48.670 km²
 Estland – 45.228 km²
 Danmark – 43.094 km² (medregner ikke Grønland eller Færøerne)
 Holland – 41.543 km²
 Schweiz – 41.277 km²
 Bhutan – 38.394 km²
 Guinea-Bissau – 36.125 km²
 Taiwan – 35.980 km²
 Moldova – 33.851 km² (inkl. udbryderrepublikken Transnistrien)
 Belgien – 30.528 km²
 Lesotho – 30.355 km²
 Armenien – 29.743 km²
 Salomonøerne – 28.896 km²
 Albanien – 28.748 km²
 Ækvatorialguinea – 28.051 km²
 Burundi – 27.830 km²
 Haiti – 27.750 km²
 Rwanda – 26.338 km²
 Makedonien – 25.713 km²
 Djibouti – 23.200 km²
 Belize – 22.966 km²
 El Salvador – 21.041 km²
 Israel – 20.770 km² (ekskl. de besatte områder)
 Slovenien – 20.273 km²
 Fiji – 18.274 km²
 Kuwait – 17.818 km²
 Swaziland – 17.364 km²
 Østtimor – 14.874 km²
 Bahamas – 13.880 km²
 Montenegro – 13.812 km²
 Vanuatu – 12.189 km²
 Falklandsøerne – 12.173 km²
 Qatar – 11.586 km²
 Gambia – 11.295 km²
 Jamaica – 10.991 km²
 Kosovo – 10.887 km²
 Libanon – 10.400 km²
 Cypern – 9.251 km²
 Puerto Rico – 9.104 km² 
 Palæstinensiske selvstyreområde – 6.220 km² (Gazastriben og Vestbredden)
 Brunei – 5.765 km²
 Trinidad og Tobago – 5.128 km²
 Kap Verde – 4.033 km²
 Samoa – 2.831 km²
 Luxembourg – 2.586 km²
 Comorerne – 2.235 km²
 Mauritius – 2.040 km²
 Amerikanske Jomfruøer – 1.910 km²
 Færøerne – 1.393 km²
 Sao Tome og Principe – 964 km²
 Kiribati – 811 km²
 Bahrain – 760 km²
 Dominica – 751 km²
 Tonga – 747 km²
 Mikronesien – 702 km²
 Singapore – 697 km²
 Saint Lucia – 616 km²
 Andorra – 468 km²
 Palau – 459 km²
 Seychellerne – 455 km² †
 Antigua og Barbuda – 443 km²
 Barbados – 430 km²
 Saint Vincent og Grenadinerne – 389 km²
 Grenada – 344 km²
 Malta – 316 km²
 Maldiverne – 298 km² †
 Saint Kitts og Nevis – 261 km² †
 Niue – 260 km²
 Marshalløerne – 181 km²
 Liechtenstein – 160 km²
 San Marino – 61 km²
 Tuvalu – 26 km²
 Nauru – 21 km² †
 Gibraltar - 6,8 km²
 Monaco – 2 km²
 Vatikanstaten – 0,44 km² †

Kilder

Se også 
 Verdens lande og Verdens landes befolkningsstørrelser.

Arealer